Francisco Nájera puede referirse a:

 Paco Nájera (1959-), historietista español.
 Francisco Nájera (1983-), exfutbolista colombiano.
 Francisco Nájera (1945-), poeta guatemalteco.